L'édition féminine 2021 du tournoi de tennis de Saint-Pétersbourg se déroule du 15 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 500. Daria Kasatkina remporte le tournoi en simple, Nadiia Kichenok et Raluca Olaru celui en double.

Faits marquants

Forfaits 
En simple, on note les forfaits des Suissesses Belinda Bencic et Jil Teichmann, des Roumaines Sorana Cîrstea et Patricia Maria Țig, de la Kazakhe Yulia Putintseva, de l'Américaine Alison Riske, de la Lettonne Anastasija Sevastova, de la Croate Donna Vekić et de la Belge Elise Mertens. Elles sont respectivement remplacées par Kirsten Flipkens, Viktoriya Tomova, Aliaksandra Sasnovich, Ana Bogdan, Daria Kasatkina, Katarina Zavatska, Vera Lapko, Paula Badosa et Çağla Büyükakçay.

En double, on note les forfaits des paires García Pérez/Schoofs, Kichenok/Ostapenko, Kudermetova/Mertens, Marozava/Mitu et Lapko/Lister. Elles sont respectivement remplacées par les paires composées de Ekaterina Alexandrova et Yana Sizikova, de Jeļena Ostapenko et Valeria Savinykh, de Laura Ioana Paar et Julia Wachaczyk, de Lidziya Marozava et Aliaksandra Sasnovich, et de Çağla Büyükakçay et Magdalena Fręch.

Lauréates 
En simple, la Russe et tête de série  Daria Kasatkina remporte son quatrième titre WTA en disposant en finale de la Russe et invitée Margarita Gasparyan.

En double, les têtes de série  Nadiia Kichenok et Raluca Olaru remporte leur premier titre en collaboration en battant en finale les têtes de série  Kaitlyn Christian et Sabrina Santamaria. Il s'agit de leur  et   respectif dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Saint-Pétersbourg (ATP 2021)
 Tournoi de tennis de Saint-Pétersbourg
 Saison 2021 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2021
Saint-Pétersbourg
Sport en Russie en 2021
Tennis en mars 2021